

Patronyme 
 Jehan Peu, organiste de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, au .
 Stéphane Peu, né en 1962, homme politique français, membre du Parti communiste français.

Autre 
 PEU : code AITA de l'aéroport de Puerto Lempira, au Honduras.